Чемпионат Египта по футболу 1990/1991 — 34-й чемпионат Египта, проходивший с 24 августа 1990 года по 31 июля 1991 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1990/1991 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1990/1991 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1991 году
Футбол в Африке в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991